Amerigo – nome proprio di persona italiano maschile
 Amerigo – album di Francesco Guccini del 1978
 Amerigo – brano musicale di Francesco Guccini